Хачка́р (, дословно «крест-камень») — вид армянских архитектурных памятников и святынь, представляющий собой каменную стелу с резным изображением креста. Слово хачкар образовано из армянских корней «хач» — «крест», и «кар» — «камень».

В ноябре 2010 года искусство создания хачкаров с формулировкой «Символика и мастерство хачкаров, армянские каменные кресты» было внесено в репрезентативный список ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию человечества.

Исторический очерк 

Всего на территории Армении насчитывается несколько тысяч хачкаров, каждый отличается своим неповторимым узором, хотя все узоры обычно выдержаны в едином стиле.

В доисторический период в горах, у истоков рек, у границ поселений, у дорог воздвигались каменные стелы — «вишапы», которые считают предшественниками хачкаров, — народ представлял их заколдованными героями своих мифов и сказаний.
Это была некая разметка земли, обжитой человеком.
Они были покрыты резьбой с изображением птиц, шкур и голов баранов, клинописью.

В эпоху Урарту цари стали устанавливать вертикальные каменные плиты, рассказывающие миру о своих завоеваниях и законах. Подобные стелы строились также в эллинистический период первой династии армянских царей Арташесидов.
В то время уже имелась сложившаяся технология строительства хачкаров: в основании — постаменте, массивном каменном блоке, выдалбливалось отверстие, в которое вертикально ставился камень с уже нанесённой на него надписью и узором.

Урартрийские и эллинистические памятники стали прообразом первых христианских хачкаров, появившихся сразу после принятия христианства, и были призваны засвидетельствовать христианскую веру.

В самых разных местах Армении (впервые — на склонах Арагаца) были найдены высокие стелы с рельефами, иногда с горельефами, скорее всего связанные с погребальными обрядами.

Сюжеты таких изображений традиционны: Григорий Просветитель, царь Трдат III, заточивший Просветителя и умертвивший святых дев Рипсимэ и Гаяне и за это превращённый вместе со своей свитой в стадо свиней, Даниил во рву львином, три отрока в огненной печи, реже — Крещение и Распятие.

Предшественниками современных армянских хачкаров являются раннесредневековые круглые или восьмигранные колонны, квадратные в сечении столбы с врезанными в них крестами и увенчанными свободно поставленными объёмными крестами. Самые древние хачкары, сохранившиеся до нашего времени, датируются IX—X веками, их-то и можно связать с этими мемориальными столбами, плоскости которых заняты рельефными изображениями преимущественно на христианские темы.

Подобные мемориальные колонны были найдены по всей территории Исторической Армении, в частности, самыми известными из них являются находки в Гарнаовите, Ариче, Талине, Мрене, относящиеся к V—VII векам. Эти колонны имеют кубические основания, которые являются базами или постаментами, внутрь которых эти столбы и вставлены. На них изображались кресты, которые и стали предшественниками хачкаров.

Например, основание колонны из Арича, имеет равноконечный крест с широкими ветвями, шишками на концах, две широкие полупальметты, произрастающие из нижней оконечности креста, плавно загибаются наружу, а верхушки, их (они приходятся над оконечностями поперечной ветви креста) загнуты в сторону креста. Верхние междукрестья заняты пучками стеблей, верхушки которых также загнуты к кресту.

Тот же рисунок — на постаменте столбца в Талине с той разницей, что у креста расширены лишь концы, а полупальметты более развиты и по высоте достигают верхушек поперечных ветвей креста (верх его не сохранился). На некоторых других постаментах столбов крестов нет, глубоко вырезаны лишь симметрично расположенные пары пальметок, между ними помещён цветок, как бы заменяющий крест.

В большинстве своём стелы имели двучастное (постамент и вертикаль) или трёхчастное (ступени, постамент и вертикаль) строение.

Древнейший датированный хачкар на территории Армении относится к 879 году. Многочисленные армянские хачкары на территории исторической Армении, ныне в пределах современной Турции, Азербайджана, Грузии.

Средневековые хачкары

Современные хачкары

Хачкары Нагорного Карабаха 
Древнейшие датированные хачкары на территории Нагорного Карабаха восходят к 853 и 866 гг.. Иосиф Орбели отмечает:

Крестные камни с изображениями людей были обнаружены впервые в той части Армении, где вообще излюблена орнаментация рельефами, где на стенах храмов, помимо ктиторских групп, обычных и для других местностей Армении, встречаются довольно большие рельефные сцены, а именно — в Хачене

Уничтожение хачкаров в Нахичеванской автономной республике

Изготовление 

Хачкары изготавливаются из базальта, который крайне мало подвергается разрушению. Часто встречаются и хачкары из туфа, поскольку туф легко поддается обработке.

См. также 
 Архитектура Армении
 Культура Армении
 Армянский крест
 Разрушение армянского кладбища в Джульфе
 Караундж (Зорац-Карер)
 Вишап

Примечания

Литература 
 Токарский Н. М. Архитектура Армении IV—XIV вв. Ереван, 1961.
 Шагинян А. H. Армянские хачкары (крестные камни) и их надписи (IX—XIII вв.). Автореф. канд. дис. Ереван, 1970.
 
 
 
 
 Довлатбекян, Арман Альбертович. Тенденции и традиции развития хачкаров в контексте народной культуры Армении: Диссертация … кандидат искусствоведения. — М., 2005. — 212 с.

Ссылки 
  khachkar.am
 Лекция Н. Гарсояна на тему  Армянские хачкары

Культура Армении
Кресты (памятники)
Армянские памятники культуры в списке наследия ЮНЕСКО
Нематериальное культурное наследие